Forest City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Forest City (Florida)
Forest City (Illinois)
Forest City (Iowa)
Forest City (Missouri)
Forest City (North Carolina)
Forest City (Pennsylvania)